Werkplatte steht für
Werkplatte (Uhr), Basisteil des Uhrwerks
stabile und robuste Unterlage bei bestimmten Tätigkeiten